Bettina je ženské křestní jméno.

Známé nositelky jména 
 Bettina von Arnim (1785–1859) – německá spisovatelka, skladatelka a zpěvačka
 Bettina Bungeová (* 1963) – německá tenistka
 Bettina Campbell (* 1974) – nizozemská pornoherečka
 Bettina Rheims (* 1979) – francouzská umělkyně a fotografka
 Bettina Schöpf (* 1979) – rakouská sportovní lezkyně
 Bettina Wulffová (* 1973) – manželka bývalého prezidenta SRN Christiana Wulffa
 Bettina Zimmermannová (* 1975) – německá herečka a modelka

Podobné 
 Bettine Jahnová (* 1958) – východoněmecká atletka, sprinterka
 Bettine Vriesekoopová (* 1961) – nizozemská stolní tenistka

Související články 
 Beáta – ženské křestní jméno
 Betty – ženské křestní jméno

Ženská jména